Qassitsiaq bezeichnet:
 Qassitsiaq (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Qassitsiaq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland